HMS Goliath ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Goliath (1781), ein Linienschiff, 1815 abgebrochen
 HMS Clarence (1827), ursprünglich als Goliath begonnen und noch vor Stapellauf umbenannt
 HMS Goliath (1842), ein Linienschiff, 1875 durch ein Feuer zerstört
 HMS Goliath (1898), ein Linienschiff der Canopus-Klasse, 1915 versenkt